Blümle ist der Familienname folgender Personen: 
 Ernst-Bernd Blümle  (1932–2008), deutsch-schweizerischer Ökonom
 Gerold Blümle (* 1937), deutscher Wirtschaftswissenschaftler